Columna de agua puede referirse a cualquiera de las siguientes medidas:

 Metro de columna de agua.
 Centímetro de columna de agua.
 Milímetro de columna de agua.

Además, en ciencia e ingeniería, puede hacer referencia a:

 Columna de agua (ecología), concepto utilizado en los estudios ambientales.
 Motor de columna de agua, tipo de motor impulsado por agua.